AT steht für:
 Aargauer Tagblatt, Schweizer Zeitungs- und Buchverlag, Teil der AZ Medien Gruppe in Baden AG
 Adenotomie, operative Entfernung der Rachenmandel
 Advanced Technology, Dritte Generation von IBM-PCs, siehe IBM Personal Computer/AT
 Aira-Tn-Ascheschicht
 Airline Tycoon, Computerspiel
 Akkumulatortriebwagen
 All Terrain, Profilform von Geländereifen
 Allgemeiner Teil des BGB, siehe Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts (Deutschland)
 Altes Testament, Teil der Bibel
 Anaerobic threshold, deutsch Anaerobe Schwelle
 Angriffstrupp bei der Feuerwehr, siehe Gruppe (Feuerwehr) #Angriffstrupp
 Antithrombin III, medizinischer Wirkstoff
 Appalachian Trail, Fernwanderweg in den USA
 Arbeitstag, ein Werktag, an dem wirklich gearbeitet wird oder die tägliche Arbeitszeit 
 Arbeitstitel, vorläufiger Name eines Projekts, eines Produkts, eines Films oder Kunstwerks
 AT-Befehlssatz, ein Set an Instruktionen für Modems
 AT-Format, ein Standard für Gehäuse und Hauptplatinen von Computern, benannt nach dem IBM PC/AT
 Ataxia teleangiectatica, eine neurologische Erbkrankheit, siehe Louis-Bar-Syndrom
 Atemschutzgeräteträger
 Atlantik/Nordamerika, Luftverkehrslinie (Richtungscode) nach dem Code der IATA
 Attention (engl. für „Achtung“), ein nach seinem Startbefehl benanntes Modem-Protokoll, siehe AT-Befehlssatz
 Ausgleichstaxe siehe Ausgleichstaxfonds
 Ausschalttaste, siehe Bahnübergang (Deutschland)#ÜS-Anlagen
 Außertariflich siehe Angestellter
 Austria, engl. für „Österreich“, nach ISO-3166-1
 Autogenes Training, eine auf Autosuggestion basierende Entspannungstechnik
 Automatic Transmission, engl. für Automatikgetriebe, siehe Fahrzeuggetriebe#Wandler-Automatikgetriebe
 Monogrammist AT, Notname für einen gotischen Bildschnitzer
 Royal Air Maroc, marokkanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Aussichtsturm

AT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg (für Altentreptow)
 Estland: Attaché
 Griechenland: Arta (Griechenland)
 Großbritannien: Norwich
 Italien: Provinz Asti
 Norwegen: Fredrikstad in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Bulgarien
 Schweiz: Angehörige des Verwaltungs- und technischen Personals diplomatischer Missionen
 Ukraine: Oblast Iwano-Frankiwsk
 Zypern: Personen im Botschaftsdienst
 AT + Kantonskürzel, schweizerisches Kfz-Kennzeichen für Fahrzeuge von Angehörigen des Verwaltungs- und technischen Personals diplomatischer Missionen

AT% steht für:
 Atomprozent, Stoffmengenanteil

At steht für:
 Astat, als Symbol für ein chemisches Element
 At (Altes Ägypten), eine altägyptische Zeiteinheit
 „@“, das At-Zeichen
 Ampereturn, siehe Amperewindung, alte Maßeinheit für die magnetische Durchflutung

at steht für:
 at (Unix), ein Unix-Befehl zur zeitgesteuerten einmaligen Ausführung einer Aufgabe
 Technische Atmosphäre, eine nicht SI-konforme Einheit des Drucks

.at steht als Abkürzung für:
 .at, die Top-Level-Domain von Österreich 
 
Siehe auch:
 Adt
 Ath
 AT Beatz
 AT Mineral Processing
 ATT

Abkürzung